Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Telecom Italia Masters) van 2003 vond plaats van 12 tot en met 18 mei 2003 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 60e editie van het vrouwen­toernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Rome 2003. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen vijftien speelsters uit de top 20 deel.

De als eerste geplaatste titelverdedigster Serena Williams bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­schakeld door Amélie Mauresmo.

Het tweede reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Française Amélie Mauresmo in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Clijsters wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Rome op haar naam te schrijven. Het was haar dertiende WTA-titel, de derde van 2003. Zij won US$ 189.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij haar openingspartij. De derde Belgische speelster, Justine Henin-Hardenne, als derde geplaatst, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld wegens een peesontsteking aan haar linker knie.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

De als eerste geplaatste titelverdedigsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez bereikten de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Els Callens en Émilie Loit.

Het als vijfde geplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Jelena Dokić en Nadja Petrova in drie sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Russin Koeznetsova had daar­naast drie eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; de Amerikaanse Navrátilová 167.

De Belgische Els Callens en Française Émilie Loit bereikten de halve finale, door het eerste reekshoofd onschadelijk te maken – daarop moesten zij het evenwel afleggen tegen de latere winnaressen. De andere Belgische, Kim Clijsters, en Ai Sugiyama (Japan) waren als tweede geplaatst – zij meldden zich kort voor aanvang van het dubbel­spel­toernooi af wegens een verrekte hamstring van Clijsters.

De Nederlandse Caroline Vis en Patricia Tarabini (Argentinië) bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rome 2003
Rome